Улица Цымбалиста () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Старая Подусовка. Пролегает от улицы Теробороны (Гагарина) до переулка Транзитный.

Примыкают переулки Транспортный, Стародубский (Белорусский).

История 
Транзитный переулок проложен в конце 1950-х годов от улицы Гагарина, было два отрезка, был застроена индивидуальными домами.

В 1986 году часть (один из отрезков) Транзитного переулка была выделена в отдельную улицу с современным названием — в честь Героя Советского Союза, уроженца Черниговщины Ивана Елисеевича Цымбалиста.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении, после примыкания Транспортного переулка меняет угол в более западном направлении. Парная сторона улицы заняты усадебной застройкой, непарная — не застроена (насаждения деревьев) и территория школы № 21.

Учреждения: 
 дом № 5 — школа № 21

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 847 ЦИМБАЛІСТА  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова